Ӵ, ӵ (Ч с умлаутом) — буква расширенной кириллицы, 30-я буква удмуртского алфавита.

Использование 
В удмуртском языке обозначает звук , что соответствует тш в русском языке. Впервые появилась в алфавите Г. Е. Верещагина, впоследствии была использована в алфавите 1897 года, положенном в основу современного.

Используется в ваханском кириллическом алфавите (Таджикистан) и одном из вариантов ишкаимского алфавита (2019) для обозначения звука .

Также использовалась в алфавите коми К. М. Мошегова для обозначения звука  (в современном алфавите — диграф тш).

См. также 
 Список букв кириллицы

Примечания

Ссылки 

 Краткий грамматический очерк удмуртского языка. В. И. Алатырев (сетевая версия, PDF 614 кбайт)

Удмуртский алфавит